Nardi kan som auktorsförkortning betyda:

 Enio Nardi
 Gianluca Nardi

Robotskapade auktorsförkortningar